Redbone ist:
 Redbone (Band), US-amerikanische Rockband
 Redbone (Album), Debütalbum der gleichnamigen Band (1970)
 Redbone (Lied), Lied von Childish Gambino (2016)

Redbone ist der Familienname folgender Personen:
 Leon Redbone (1949–2019), kanadischer Sänger und Gitarrist
 Martha Redbone, US-amerikanische Sängerin

Siehe auch:
 Redbone Coonhound, von der FCI nicht anerkannte Hunderasse